Никола́й Завья́лов:
 Завьялов, Николай Валентинович (род. 1954) — российский учёный-физик-ядерщик, член-корреспондент РАН (2022).
 Завьялов, Николай Иванович (1913—1989) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Завьялов, Николай Павлович (1837—1887) — русский филолог и педагог.